NGI steht für:
 Nationalgeographisches Institut, eine belgische Behörde
 Naturgesetze über Information, siehe Werner Gitt #Auffassung von Information

NGI als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: Powiat Giżycki in der Woiwodschaft Ermland-Masuren

Abkürzung